Perdizes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Videira (ort), Santa Catarina, 
 Perdizes (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar